Sid Meier’s Pirates! () может означать:

 Sid Meier’s Pirates! — оригинальная игра, выпущенная в 1987 году.
 Sid Meier’s Pirates! — игра-ремейк 2004 года.